Tupac Amaru – król Inków w latach 1571-1572
 Tupac Amaru II – przywódca indiańskiego powstania w 1780 roku w Peru
 Tupac Amaru III – przywódca buntu chłopskiego w peruwiańskim departamencie Puno w latach 1867-1868
 Tupac Amaru Shakur – amerykański raper

Zobacz też 
 Ruch Rewolucyjny im. Tupaca Amaru